Hortensia (geslacht), een plantengeslacht
 Hortensia (redenaar), een Romeins redenaar
 De hortensia, schilderij van de Belgische kunstschilder Fernand Khnopff